Il singolare del torneo di tennis Port St. Lucie Open 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Kathy Horvath che ha battuto in finale Carling Bassett-Seguso 4-6, 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Carling Bassett-Seguso (finale)
 Kathy Horvath (Campionessa)

 Alycia Moulton (primo turno)
 Yvonne Vermaak (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Port St. Lucie Open 1983